Edon kan syfta på:

Frankrike 

 Édon, kommun, Département de la Charente,

USA 

 Edon (ort i USA), Ohio, Williams County,

Personnamn 
Edon (namn), albanskt mansnamn.

Robotskapade USAförgreningar